Francja:
 Malans – gmina w regionie Franche-Comté, w departamencie
 Malans – gmina w regionie Franche-Comté, w departamencie 

Szwajcaria:
 Malans – miejscowość w gminie Wartau, w kantonie St. Gallen
 Malans – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Landquart